Le Championnat du Portugal de football 1964-1965 est la  de la compétition qui voit la victoire du Benfica Lisbonne.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1964-65 sur leballonrond.fr

1964-1965
Championnat Portugal Football 1964-1965 D1
Championnat Portugal Football 1964-1965 D1
Portugal
Portugal